Oust bezeichnet:

 Oust (Ariège), französische Gemeinde im Département Ariège, Region Okzitanien
 Oust (Fluss), Fluss in Frankreich, Region Bretagne
 Oust (Geruchsneutralisierer), Produktreihe von S. C. Johnson & Son
 Oust-Marest, französische Gemeinde im Département Somme, Region Hauts-de-France

Siehe auch:
 Aust